Vieska (okres Dunajská Streda), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava, in het district Dunajská Streda
 Vieska (okres Turčianske Teplice), een Slowaakse plaats in de regio Žilina, in het district Turčianske Teplice
 Vieska (okres Veľký Krtíš), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Veľký Krtíš